Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier V, se dispute du 11 au .

Amy Frazier remporte le simple dames. En finale, elle bat Shinobu Asagoe, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shinobu Asagoe et Seiko Okamoto.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Hobart
Tennis en Australie en 2004
Tennis en janvier 2004